Автодорога Р-51 — автомобильная дорога регионального значения на территории Украины.
Проходит по территории Харьковской и Днепропетровской областей, через Мерефа — Лозовая — Павлоград.

Общая длина 
Общая длина автодороги Мерефа — Лозовая — Павлоград составляет 158,5 км

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ГА «Укравтодор»
 Автодороги Украины
 Автодорога Р-51 на Google Maps